Wylie ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Wylie (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Alexander Wylie (1815–1887), britischer Missionar und Mathematikhistoriker

 Austin Wylie (1893–1947), US-amerikanischer Jazz-Bandleader
 Chalmers Wylie (1920–1998), US-amerikanischer Politiker
 Charles Doughty-Wylie (1868–1915), britischer Berufsoffizier und Diplomat
 Elinor Wylie (1885–1928), US-amerikanische Schriftstellerin
 I. A. R. Wylie (1885–1959), australisch-britisch-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Isobel Wylie Hutchison (1889–1982), britische Botanikerin und Forschungsreisende

 Jonathan Wylie, Pseudonym eines Schriftstellerehepaares, Mark und Julia Smith, das in Norfolk lebt und arbeitet
 Laurence Wylie (1909–1996), US-amerikanischer Anthropologe und Romanist
 Lauri Wylie (1880–1951; eigentlich Morris Laurence Samuelson), britischer Autor
 Michail Jakowlewitsch Wylie (1838–1910), russischer Maler
 Mina Wylie (1891–1984), australische Schwimmsportlerin
 Norman Wylie, Lord Wylie (1923–2005), schottischer Richter und Politiker
 Paul Wylie (* 1964), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Philip Wylie (1902–1971), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Wylie (1839–1877), US-amerikanischer Maler 
 Ruth Shaw Wylie (1916–1989), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin
 Shaun Wylie (1913–2009), britischer Mathematiker (Topologie) und Kryptograph
 Simon Beresford-Wylie (* 1958), australischer Manager
 Sofia Wylie (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin

 Turrell V. Wylie (1927–1984), US-amerikanischer Tibetologe 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wylie (Minnesota)
 Wylie (Pennsylvania)
 Wylie (Texas)
 Wylie Spur (Arkansas)

Sonstiges:
 Wylie Bay, Bucht der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Lake Wylie, künstlicher Speichersee in den Bundesstaaten South Carolina und North Carolina, USA
 Wylie Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Umschrift nach Wylie

Siehe auch:
 Wiley